Вальхалла (Вальгалла, Valhalla) — в германо-скандинавской мифологии — рай для доблестных воинов.

Реальные места 
 Вальхалла — город в округе Уэстчестер.
 Вальхалла (Каллисто) — местность на спутнике Юпитера Каллисто.
 Вальхалла (зал славы) — зал Славы выдающихся исторических личностей, принадлежащих к германской культуре, на берегу Дуная.

Художественные произведения 
 Вальхалла (комикс) — датский комикс по мотивам Старшей Эдды.
 Вальхалла (мультфильм) — датский мультфильм по одноимённому комиксу.

В кино:
 Вальгалла: Рагнарёк: фэнтези-фильм
 Валгалла: Сага о викинге — приключенческий фильм 2009 года.
 Викинги: Вальхалла: приключенческий телесериал.

В играх:
 Assassin’s Creed Valhalla — видеоигра
 «Вальгалла» (Valhalla Chronicles) — видеоигра
 «Вальхалла» (Valhalla) — настольная игра

В музыке:
 Valhalla — песня группы Bathory
 Valhalla — песня группы Blind Guardian
 Valhalla — песня группы Heaven Shall Burn
 Valhalla — песня группы Thirty Seconds to Mars
 Valhalla — инструментальная композиция группы Manowar